Barstow je priimek več oseb:
 Arthur Edward Barstow, britanski general
 Henry Lionel Barstow, britanski general
 John Anderson Barstow, britanski general